American Night bezeichnet:
 American Night (Film), ein Neo-Noir-Thriller von Alessio Jim Della Valle aus dem Jahr 2021
 American Night (Kurzfilm), ein Kurzfilm
 The American Night, ein Gedichtband von Jim Morrison aus den 1960er Jahren, der 1991 posthum veröffentlicht wurde